Englishtown peut faire référence à :
 Englishtown, une municipalité américaine du New Jersey ;
 Englishtown ou Port-Dauphin, un village canadien de Nouvelle-Écosse ;
 EF Englishtown, devenue EF English Live, une école d'anglais suisse.